Гондвана может означать:

 Гондвана — древний суперконтинент, также Гондваналандия
  — историческая область, известная также как Гондаранья
  — национальный парк в Западно-Капской провинции ЮАР
  — чилийская регги-группа
  — австралийский ансамбль этнической музыки
  — альбом инструментальной группы 
  — музыкальная композиция Тристана Мюрая
 Gondwana — песня с концертного альбома  джазмена Майлза Дэвиса
  — подводный коммуникационный кабель между Австралией и Новой Каледонией
 Gondwana, Австралийский Национальный Детский Хор